Testudo serrata est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Testudo serrata Daudin, 1801, synonyme de Trachemys scripta scripta (Thunberg, 1792)
Testudo serrata Shaw, 1802, synonyme de Geoemyda spengleri (Gmelin, 1789)

Deirochelyinae
Geoemydinae
Synonyme de tortues (nom scientifique)